As Ye Sow – cortometraggio prodotto dalla Rex Motion Picture Company
As Ye Sow – cortometraggio prodotto dalla Solax Film Company
As Ye Sow – film del 1914 diretto da Frank Hall Crane